Паніні (санскр. पाणिनि, Pāṇini — бл. V ст. до н. е.)  — давньоіндійський мовознавець, представник північної школи в давньоіндійському мовознавстві.
 Шива-сутри Паніні (शिवसतराणि śivasūtrāṇi) або Махешвара-сутри (महशवर सतराणि) — чотирнадцять віршів, які організовують фонеми санскриту «Аштадхьяі» .(Восьмикнижжя)